USS Guerriere (1814)
USS Guerriere (1865)